Zainichi (japanska 在日) är ett japanskt ord som betyder ungefär ”boende i Japan” och syftar på icke-japaner som bor i landet.

I dagligt tal brukar det också användas att syfta specifikt på den koreanska minoritet som i generationer bott i Japan. Se Zainichi Korean.

Japans samhälle
Japanska ord och uttryck
WP:Projekt Japan